Striosphaeropsis är ett släkte av svampar. Striosphaeropsis ingår i divisionen sporsäcksvampar och riket svampar.

Källor

Sporsäcksvampar
Striosphaeropsis